Павловице могу бити:

 Павловице (Бенешов), насеље у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Павловице, више насеља у Пољској